Грушево́е — название населённых пунктов:

Россия 
 Грушевое — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Грушевое — село в составе города Дальнереченск Приморского края.
 Грушевое — с 1944 по 1957 г. название села Мартан-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Грушевое — село в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Грушевое — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Грушевое — прежнее (до 1995 года) название села Грушево в Тячевском районе Закарпатской области.
 Грушёвое — посёлок городского типа Краснолучского городского совета Луганской области.
 Грушевое — село в Лебединском районе Сумской области.